Wettstein kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Wettstein
 Richard Wettstein

Robotskapade auktorsförkortningar